Op het toernooi van Wimbledon in 2016 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van zaterdag 2 tot en met zondag 10 juli 2016. Het toernooi werd gewonnen door de Britse Heather Watson en Fin Henri Kontinen.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Martina Hingis en Leander Paes waren nummer zestien op de plaatsingslijst – zij bereikten de derde ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door Heather Watson en Henri Kontinen.

Het Nederlandse koppel Kiki Bertens en Jean-Julien Rojer was het achtste reekshoofd – zij kregen een vrijstelling voor de eerste ronde, en verloren hun openingspartij in de tweede ronde.

Geplaatste teams

Prijzengeld

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 2016